Reichstagswahlkreis 32 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Berlin 2, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Leipzig, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Baden, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933